Velika nagrada Singapurja 2015 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 20. septembra 2015 na uličnem dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari. Prvič je nastopil Alexander Rossi.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:46,017
| 1:44,743
| 1:43,885
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"| 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:46,166
| 1:45,291
| 1:44,428
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:46,467
| 1:45,140
| 1:44,667
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"| 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:45,340
| 1:44,979
| 1:44,745
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:45,765
| 1:45,650
| 1:45,300
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"| 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:46,201
| 1:45,653
| 1:45,415
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"| 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:46,231
| 1:45,887
| 1:45,676
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"| 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:46,483
| 1:45,635
| 1:45,798
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"| 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:46,879
| 1:45,701
| 1:46,077
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"| 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:46,860
| 1:45,805
| 1:46,413
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"| 27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:46,669
| 1:46,305
| 
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:46,600
| 1:46,328
| 
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"| 11
|  Sergio Pérez
| 
| 1:46,576
| 1:46,385
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| style="text-align:center"| 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:46,465
| 1:46,894
| 
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| style="text-align:center"| 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:45,891
| 1:47,019
| 
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| style="text-align:center"| 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:46,965
| 
| 
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| style="text-align:center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:47,088
| 
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| style="text-align:center"| 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:47,323
| 
|
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| style="text-align:center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:51,021
|
|
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| style="text-align:center"| 53
|  Alexander Rossi
| Marussia-Ferrari
| 1:51,523
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center"| 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center"| 61
| 2:01:22,118
| align="center"| 1
| align="center"| 25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"|3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| align="center"| 61
| +1,478
| align="center"| 2
| align="center"| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|3
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| 
| align="center"| 61
| +17,154
| align="center"| 3
| align="center"| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center"| 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center"| 61
| +24,720
| align="center"| 6
| align="center"| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| align="center"| 61
| +34,204
| align="center"| 7
| align="center"| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center"| 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center"| 61
| +35,508
| align="center"| 4
| align="center"| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"|11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| align="center"| 61
| +50,836
| align="center"| 13
| align="center"| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"|33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| align="center"| 61
| +51,450
| align="center"| 8
| align="center"| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"|55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| align="center"| 61
| +52,860
| align="center"| 14
| align="center"| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"| 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 61
| +1:30,045
| align="center"| 16
| align="center"| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 61
| +1:37,507
| align="center"| 17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"|13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| align="center"| 61
| +1:37,718
| align="center"| 18
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center"| 8 
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| align="center"| 59
| Menjalnik
| align="center"| 10
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| style="text-align:center"| 53
|  Alexander Rossi
| Marussia-Ferrari
| align="center"| 59
| +2 kroga
| align="center"| 20
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| align="center"| 59
| +2 kroga
| align="center"| 19
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| align="center"| 52
| Menjalnik
| align="center"| 15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| style="text-align:center"|14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center"| 33
| Menjalnik
| align="center" | 12
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center"| 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center" | 32
| Motor
| align="center" | 5
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center"| 19 
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center" | 30
| Menjalnik
| align="center" | 9
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| style="text-align:center"|27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center" | 12
| Trčenje
| align="center" | 11
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015